Лига чемпионов АФК 2013 — 32-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) и 11-й под названием Лига чемпионов АФК.

Участники 
В розыгрыше турнира принимают участие 35 команд:
 29 команд квалифицируются напрямую в групповой раунд
 6 команд начинают турнир с квалификационного раунда

Квалификационный раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/8 финала 
На этой стадии победитель определялся по итогам двух матчей.

Первые матчи прошли 14—15 мая 2013 года, а ответные — 21 — 22 мая 2013 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 21 августа, ответные — 18 сентября 2013 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 25 сентября, ответные — 2 октября 2013 года.

|}

Финал 
Первый финальный матч прошёл 26 октября, а ответный — 9 ноября 2013 года.

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Лига чемпионов на сайте АФК 

2013
Футбол в Азии в 2013 году